Ординський Володимир Дмитрович (* 1985) — український футболіст, півзахисник.
 Ординський Іван Іванович — перший начальник Одеського піхотного юнкерського училища.
 Ординський Леонід Іванович (1973—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Петро Ординський — православний святий.
 Ординський Петро — український співак.

Також 
 Ординський сільський округ
Прізвища